Rodne je ime več naselij:
 Male Rodne
 Velike Rodne